Кожухов (Кожухова) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Кожухов 
 
 Кожухов, Алексей Степанович (1786—1854) — полковник Русской императорской армии, деятель партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года, Курский губернатор (1818—1826).
 Кожухов, Василий Николаевич (1907—1939) — Герой Советского Союза (1939).
 Кожухов, Виктор Иванович (род. 1939) — советский футболист.
 Кожухов, Леонид Иустинович (1903—1974) — советский военачальник, генерал-полковник артиллерии.
 
 Кожухов, Николай Иванович (род. 1938) — советский и российский экономист.
 Кожухов, Николай Степанович (1790—1866) — тайный советник, московский почт-директор.
 Кожухов, Юрий Вячеславович (1921—1982) — советский историк, профессор ЛГПИ им. А. И. Герцена, член-корреспондент АПН СССР.



Населённый пункт 
 Кожухов () — село в Литинском районе Винницкой области Украины.

См. также 
 Кожухово